Ruan désigne soit :

Toponymes 
 une commune française : Ruan 
voir aussi : Démographie de Ruan (Loiret) ;
 Ruan-sur-Egvonne, une commune française de Loir-et-Cher.
 Ruan, un village en Irlande, dans le comté de Clare.

Patronyme 
 Ruan Dacheng (vers 1587 - vers 1646), dramaturge chinois ;
 Ruan Ji (210-263), écrivain chinois ;
 Ruan Lingyu (1910-1935), actrice chinoise ;
 Ruan Guang-min (1971-), auteur de bande dessinées taïwanais.

Musique 
 un instrument de musique à cordes chinois, le ruan.

Homonymie de patronyme